Der König der Nacht steht für:

 Der König der Nacht (1918), deutscher Stummfilm von Siegfried Dessauer 
 Der König der Nacht (1920), deutscher Stummfilm von Carlo Capello

Siehe auch:
 Königin der Nacht
 König für eine Nacht, deutscher Spielfilm (1950) von Paul May